Іван Федоров
 Федорович Іван Андрійович — руський (український) письменник-мораліст, філософ, правник, громадський діяч, посол до Австрійського парламенту 1848 року.